Ходорки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ходорки — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Ходорки — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.